Gornji Ribnik est un toponyme qui peut désigner :
Gornji Ribnik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ribnik et dans la République serbe de Bosnie ;
Gornji Ribnik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.